Idresca, oggi Idrsko – frazione del comune di Caporetto
 Idresca, oggi Idršek – frazione del comune di Idria